Район Мінамі ( мінамі ку) — «південний район»
 Район Мінамі (Йокогама)
 Район Мінамі (Кіото)
 Район Мінамі (Наґоя)
 Район Мінамі (Ніїґата)
 Район Мінамі (Саґаміхара)
 Район Мінамі (Сайтама)
 Район Мінамі (Саппоро)
 Район Мінамі (Хамамацу)
 Район Мінамі (Хіросіма)

Див. також 
 Мінамі